Le terme Kanasuta peut se référer à:

Toponymes

Baie Kanasuta, une baie du lac Duparquet, dans le territoire non organisé de Lac-Duparquet, dans la MRC Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Mont Kanasuta, un mont dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Pointe Kanasuta, une pointe au bout d'une presqu'île du lac Duparquet, dans le territoire non organisé de Lac-Duparquet, dans la MRC Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rapide Kanasuta, un rapide de la rivière Kanasuta, dans le territoire de la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Rivière Kanasuta, un cours d'eau de Rouyn-Noranda et du territoire non organisé de lac-Duparquet (MRC Abitibi-Ouest), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Autres
Kanasuta (album), le neuvième album de Richard Desjardins, sorti le  sous étiquette Fouknic.